Купата на европейските шампиони 1961/62 е 7-о издание на турнира. 29 клубни отбора участват в него, в това число 28 национални шампиона от предходния сезон и Бенфика Лисабон като носител на трофея от предходния сезон.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи, се изиграва трети мач на неутрален терен.

Финалът се играе на 2 май 1962 г. на Олимпийския стадион в Амстердам пред близо 65.000 зрители. Носителят на трофея Бенфика побеждава Реал Мадрид с 5:3.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят между 23 август и 21 септември, а реваншите са между 12 и 28 септември 1961 г.

1 Линфийлд се оттегля от участие след първата среща, Форвертс Берли продължава напред.
2 Реваншът се играе в Осло.
3 Първата среща се играе в Хожов.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят между 18 октомври и 15 ноември, а реваншите са между 25 октомври и 3 декември 1961 г.

4 Реваншът се играе в Малмьо (Швеция).

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят между 1 и 14 февруари, а реваншите са между 14 и 26 февруари 1962 г.

Трета среща 
Срещата се състои на 28 февруари 1962 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 21 и 22 март, а реваншите са на 5 и 12 април 1962 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1961/62
 Купа на панаирните градове 1961/62

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1961/62
 Детайли на мачовете за сезон 1961/62 в rsssf.com

Европейска шампионска лига